

Населені пункти та їхні частини

 Юзефін — село в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Юзефін — село в гміні Закшувек Красницького повіту Люблінського воєводства
 Юзефин (Юзефін) — село в гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Юзефін — село в гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Юзефін — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефін — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефін — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефін — село в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефін — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефін — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефін — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефін — село в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Юзефін — частина села Бартломейовиці в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефін — частина села Заставе в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Юзефін — частина села Вежбиця в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Юзефін — частина села Сколянковська-Воля в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юзефін — колонія в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Юзефін — колонія в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Юзефін — колонія в гміні Ужендув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Юзефін — колонія в гміні Рудка Більського повіту Підляського воєводства
 Юзефін — осада в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Юзефін — лісова осада в гміні Рудка Більського повіту Підляського воєводства
 Юзефін — лісова осада в гміні Ліп'яни Пижицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки